Cristóbal Colón – szczyt górski w Kolumbii
 "Cristóbal Colón" – hiszpański krążownik pancerny
 Krzysztof Kolumb – żeglarz, odkrywca Ameryki